Laioso puede referirse a:

 Laioso (Allariz), lugar de la parroquia de Augas Santas, concello de Allariz.
 Laioso (Esgos), lugar de la parroquia de Vilar de Ordelles, concello de Esgos.
 Laioso (Verea), lugar de la parroquia de Verea, concello de Verea.
 Laioso (Villar de Santos), lugar de la parroquia de Parada de Outeiro, concello de Vilar de Santos.